O Grande Prémio de Portugal de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 17 de Abril de 2005.
 Corrida: 17 de Abril de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio de Portugal de MotoGP
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas 
 Site oficial da prova

GPs de MotoGP de 2005
2005
Desporto em Portugal em 2005